Dietel ist der Familienname folgender Personen:
 Alke Dietel (* 1975), deutsche Basketballspielerin
 Andreas Dietel (* 1959), deutscher Eisschnellläufer
 Doreen Dietel (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Erich Dietel (1912–1991), deutscher Fußballtrainer
 Erwin Dietel (1913–1997), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Hanns Dietel (1905–1987), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Heinrich Gotthold Dietel (1839–1911), deutscher Unternehmer in der russischen bzw. polnischen Textilindustrie
 Karl Dietel (1912–1996), deutscher Kreisheimatpfleger des Landkreises Münchberg
 Karl Clauss Dietel (1934–2022), deutscher Designer
 Manfred Dietel (* 1948), deutscher Pathologe
 Marc Dietel (* 1966), deutscher Künstler
 Paul Dietel (1860–1947), deutscher Mykologe und Lehrer
 Rainer Dietel (1937–2021), deutscher Nordischer Kombinierer
 Reinhard Dietel (1876–1959), deutscher Politiker (DDP) und Mitglied des Sächsischen Landtags
 Theodor von Dietel (1830–1900), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Woldemar von Dietel (1861–1928), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker

Siehe auch:
 Dietl